Mount Maitland ist der Name der geographischen Objekte:

 Mount Maitland (Ashburton), Berg in Ashburton, Westaustralien, Australien
 Mount Maitland (Meekatharra), Berg in Westaustralien

 Mount Maitland (Grenada), Berg in Grenada
 Mount Maitland (British Columbia), Berg in British Columbia, Kanada

 Mount Maitland (Otago), Hügel in Neuseeland
 Mount Maitland (Canterbury), Berg in Canterbury, Neuseeland
 Mount Maitland (West Coast), Berg in West Coast, Neuseeland